Miasta w USA:
 Cherry Hill – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Prince William

Gminy w USA:
 Cherry Hill (ang. Cherry Hill Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
 Cherry Hill (ang. Cherry Hill Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden